Altun bezeichnet:
 Altun, ein Hochgebirge in China
 Altun (Münze), eine osmanische Goldmünze

Altun ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmet Altun (* 1958), türkischer Langstreckenläufer
 Celal Altun (* 1959) türkischer Sozialaktivist, Vorsitzender der Türkischen Gesellschaft
 Cemal Kemal Altun (1960–1983), türkischer Asylbewerber, nahm sich von der Abschiebung bedroht im Gerichtssaal das Leben
 Ercan Altun (* 1968),  deutscher Schauspieler
 Gülşen Altun (* 1958), türkische alevitische Sängerin
 Hakan Altun (* 1972), türkischer Musiker
 Yunus Altun (* 1977), türkischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Altun Ha